Morangis ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Morangis (Essonne) im Département Essonne
 Morangis (Marne) im Département Marne